Dit is een lijst van grote steden in Polen. De tabel bevat alle steden met meer dan 50.000 inwoners.

(VT = Volkstelling, S = Schatting)

1: Naam tussen 1940 en 1945
2: Samengaan van Ruda en Nowy Bytom (Friedenshütte) 1959
3: Naam tussen 1941 en 1945
4: Samengaan van Siemianowice (Siemianowitz) en Huta Laura (Laurahütte) 1924
5: Naam tussen 1939 en 1940
6: Naam tussen 1939 en 1945
7: Naam tussen 1943 en 1945
8: Naam tussen 1915 en 1945

 
Polen
Grote